Luis Hernández (?–?) mexikói párbajtőrvívó, olimpikon az 1928-as olimpián
 Luis Hernández (1955) mexikói hosszútávfutó, olimpikon
 Luis Hernández (1968) mexikói válogatott labdarúgó
 Luis Hernández (1973) ecuadori ökölvívó, olimpikon